Ви́ктор Никола́евич Ме́льников:
 Мельников, Виктор Николаевич (род. 1944) — советский и российский финансист.
 Мельников, Виктор Николаевич (род. 1957) — советский и российский композитор, бард, поэт.